Cigno (ital. cigno ‚Schwan‘) steht für:
 Aermacchi Cigno, Motorroller-Modell
 Cigno (Schiff), italienisches Torpedoboot